Hambach peut désigner :

Lieux 
France
 Hambach, commune de la Moselle
 Ancien nom de la commune de Waldhambach (Bas-Rhin)

Allemagne
 Hambach, commune de l'arrondissement de Rhin-Lahn, en Rhénanie-Palatinat
 Hambach an der Weinstraße, quartier de Neustadt an der Weinstraße, en Rhénanie-Palatinat
 le Château de Hambach à Neustadt an der Weinstraße, lieu de la Fête de Hambach
 Unter-Hambach, quartier de Heppenheim dans l'arrondissement de la Bergstraße, en Hesse
 Hambach (Dittelbrunn), quartier de Dittelbrunn dans l'arrondissement de Schweinfurt, en Bavière
 Hambach (Taunusstein), quartier de Taunusstein dans l'arrondissement de Rheingau-Taunus, en Hesse
 Hambach (Niederzier), quartier de Niederzier dans l'arrondissement de Düren, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie
 la mine de Hambach entre Niederzier et Elsdorf, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie
 la forêt de Hambach près de la mine entre Jülich, Niederzier et Elsdorf, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie

Personne 
 Johann Michael Hambach, peintre allemand du , actif dans les années 1670-1680.

Homonymie de toponyme